Borris har flere betydninger:
Steder:
 Borris (by) – by i Sønder Borris Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørre Borris Sogn eller blot Borris Sogn – tidligere navn på Sparkær Sogn, Viborg Kommune
 Borris (Irland) – by i County Carlow, Irland
Navne:
 Boris (navn) – navn.